Province de Córdoba peut désigner :

Toponymes 
 Province de Cordoue (Provincia de Córdoba), une des huit provinces de la communauté autonome d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne ;
 Province de Córdoba, province argentine située dans le centre-nord du pays.

Voir aussi 
 
 Province ecclésiastique de Córdoba.